Panthée peut désigner :
 Panthée (VI siècle av. J.-C.), la femme d’Abradate, roi de la Susiane ;
 Panthée, une tragédie de Tristan L'Hermite, créée en 1638 à Paris, et imprimée en 1639 ;
 Panthée, une tragédie d'Alexandre Hardy, probablement représentée en 1604 et publiée en 1624.